Бозино — топоним в России:
 Бозино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Бозино — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Бозино — бывшая деревня в Глазовском районе Удмуртии;
 Бозино — деревня в Ярском районе Удмуртии.